Кабаны () — род млекопитающих из семейства свиных. Также топоним.

Белоруссия 
 Кабаны — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Кабаны — деревня в Новоржевском районе Псковской области.

Украина 

 Кабаны — до 1935 г. название села Диброва в Полесском районе Киевской области.

См. также 
 Кабан
 Кабанка